Colin White peut désigner :
 Colin White (1977-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Colin White (1997-), joueur américain de hockey sur glace.